Дмитрий Нарышкин:
 Нарышкин, Дмитрий Васильевич (1792—1831) — действительный статский советник, гражданский губернатор.
 Нарышкин, Дмитрий Иванович (1812—1866) — полковник из младшей ветви рода Нарышкиных, брат княгини З. И. Юсуповой.
 Нарышкин, Дмитрий Львович (1764—1838) — обер-егермейстер, известный своим браком с Марией Четвертинской, многолетней любовницей императора Александра I.